Holeček bzw. Holecek ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Holecek (1938–2012), österreichischer Sänger
 Jiří Holeček (* 1944), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Josef Holeček (1853–1929), tschechischer Schriftsteller
 Josef Holeček (Kanute) (1921–2005), tschechoslowakischer Kanute
 Sebastian Holecek (* 1964), österreichischer Opernsänger

Siehe auch:
 Holetschek